La Vie moderne, une revue littéraire et d'art intégrée originellement à la maison d'édition de Georges Charpentier (1879-1883) ;
 La Vie moderne, est une chanson de Léo Ferré, parue en 1958 sur l'album Encore du Léo Ferré. C'est aussi le nom d'un coffret posthume couvrant les quinze premières années de création de l'artiste.
 La Vie moderne, un film de Laurence Ferreira Barbosa sorti en 2000 ;
 La Vie moderne, un film documentaire de Raymond Depardon sorti en 2008.